Die Football League Second Division 1926/27 war die 31. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 28. August 1926 und endete am 7. Mai 1927.

Zweitligameister wurde der FC Middlesbrough und daneben stieg auch der zweitplatzierte FC Portsmouth in die Football League First Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1927/28 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten Leeds United und West Bromwich Albion die Plätze ein. Aus der Second Division absteigen mussten der FC Darlington und Bradford City, wobei beide Klubs fortan in der Nordstaffel Football League Third Division North anzutreten hatten. Anstelle der beiden Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1927/28 Third-Division-North-Meister FC Stoke und aus der Football League Third Division South der Gewinner Bristol City die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Literatur 
 Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.

Weblinks 
 England 1926-27 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

Fußballsaison 1926/27
1926